Яков Михайловский:
 Михайловский, Яков Иванович (1855—1910) — доктор медицины, действительный статский советник.
 Михайловский, Яков Лаврентьевич (?—1886) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Михайловский, Яков Павлович (1797—1863) — русский генерал, Георгиевский кавалер (1841).
 Михайловский, Яков Тимофеевич (1836—?) — российский литератор и педагог.